Младек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Младек, Иван (род. 1942) — чешский автор песен, композитор, музыкант, художник, комедийный артист и писатель.
 Младек, Ян (род. 1960) — чешский политик, министр промышленности и торговли Чешской Республики